Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 16001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 1 czerwca 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

16001-16100

16101-16200

16201-16300

16301-16400

16401-16500

16501-16600

16601-16700

16701-16800

16801-16900

16901-17000

Przypisy 

Lista planetoid 016001-017000